Le terme Service météorologique national, ou sa traduction depuis la langue originale, est utilisé par plusieurs pays pour désigner leur agence météorologique, dont :

 Service météorologique national des États-Unis (National Weather Service) ;
 Service météorologique national hellénique ;
 Service météorologique national hongrois ;
 Service météorologique national d'Argentine ;
 Service météorologique national italien ;
 Service météorologique national du Mexique.